Tretocephala är ett släkte av svampar. Tretocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tretocephala